Ranft steht für:

 Altranft, ehemals Ranft, und Neuranft, Gemeinden im Oderbruch
 Flüeli-Ranft, Ort in der Gemeinde Sachseln, Kanton Obwalden, Schweiz
 Ranftschlucht, Talabschnitt in Flüeli-Ranft

Ranft ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Ranft (1858–1938), schwedischer Theaterleiter und Schauspieler 
 Andreas Ranft (* 1951), deutscher Mediävist
 Angela Ranft (* 1969), Radrennfahrerin aus der DDR
 Dagmar Ranft-Schinke (* 1944), deutsche Malerin und Grafikerin
 Dietrich Ranft (1922–2002), deutscher Verwaltungsjurist
 Eckart Ranft (1925–2015), deutscher Jurist
 Ferdinand Ranft (1927–2011), deutscher Journalist
 Gertrud Ranft (* 1917), Pädagogin, Kunsterzieherin und Autorin
 Günter Ranft (1901–1945), deutscher Bühnenbildner und Kirchenmaler
 Gustaf Ranft (1856–1929), schwedischer Schauspieler 
 Hermann Ranft (1906–1976), deutscher Tischler und Modellbauer
 Jerome Ranft (* 1966), US-amerikanischer Bildhauer und Synchronsprecher 
 Joe Ranft (1960–2005), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jordan Ranft (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Lotte Ranft (* 1938), österreichische Bildhauerin, Malerin und Grafikerin
 Manfred Ranft (1926–2016), deutscher Lehrer, Heimat- und Naturforscher
 Matthias Ranft, deutscher klassischer Cellist

 Nils Ranft (1896–1974), schwedischer Schauspieler
 Paul Ranft (1854–1938), deutscher Architekt

 Torsten Ranft (* 1961), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Ranft (1911–2006), deutscher Arzt und Politiker (CDU der DDR)

Siehe auch:
 Hartranft (Begriffsklärung)
 Ranftl (Begriffsklärung)